Riu Lambayeque, riu del Perú que travessa les regions de Cajamarca i Lambayeque
 Lambayeque (ciutat), ciutat de la costa nord del Perú i capital del districte i província homònimes en el departament de Lambayeque
 Regió de Lambayeque, regió del Perú
 Quítxua de Lambayeque, varietat del quítxua parlada en el nord-oest